Eine 2GW-Wasserstoff-Elektrolyse-Anlage hat Air Products am 13. Dezember 2021 bei Chlorine Engineers, der Tochter des Anlagenbauer Thyssenkrupp in Auftrag gegeben. Das ist einer der weltweit größten Aufträge zum Bau von Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff.

2GW-Wasserstoff-Elektrolyse 
Im Rahmen dieses Vertrages wird Thyssenkrupp die Anlage auf Basis der 20 Megawatt-Großmodule für die alkalische Wasserelektrolyse entwickeln, beschaffen und herstellen. Große Elektrolyseure sind in der Regel modular aufgebaut, so dass durch Kopplung und Parallelschaltung vieler Module große Nennleistungen erreicht werden. Mit dieser großen Standardmodulgröße ist Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers mit dem Joint Venture-Partner De Nora in der Lage, heute große Kapazitätsprojekte zu realisieren.

Bei der durch Einsatz von grünem Strom durchgeführten Elektrolyse wird Wasserstoff gewonnen, dabei entsteht kein Kohlendioxid. Das bedeutet, der gesamte Prozess ist emissionsfrei und daher ist der „Grüne Wasserstoff“ ein umweltfreundlicher Energieträger. Die alkalische Elektrolyse ist die älteste Elektrolysetechnologie, gilt als technisch ausgereift und wird weltweit zur Herstellung von Wasserstoff eingesetzt. Sie wird insbesondere dort verwendet, wo Strom günstig zur Verfügung steht. Die alkalische Elektrolyse nutzt eine wässrige Kalilauge als Elektrolyt. Über sie werden Ladungsträger zwischen den Elektroden ausgetauscht. Alkalische Elektrolyseure werden in der Regel bei Normaldruck, d. h. nahe dem Atmosphärendruck, betrieben. Werden in dem Prozess zur Gewinnung von Wasserstoff zusätzlich erneuerbare Energien eingesetzt, ist der gesamte Prozess emissionsfrei. Das macht „Grünen Wasserstoff“ zu einem umweltfreundlichen Energieträger.

Die 2GW-Wasserstoff-Elektrolyse wird in Saudi-Arabien bei Neom, dem Lieblingsprojekt des saudischen Kronprinzen errichtet. Nach der Inbetriebnahme werden die Projektpartner der NEOM Green Hydrogen Company (NEOM, ACWA Power und Air Product) die Anlage betreiben, um Wasserstoff zu produzieren, der in den Anlagen von Air Products anschließend zu kohlenstofffreiem Ammoniak synthetisiert wird. Die Anlagen zur Produktion von 1,2 Millionen Tonnen grünem Ammoniak pro Jahr soll nach Herstellerangaben die Auswirkungen von 5 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr neutralisieren. Die Aufnahme der Produktion ist für 2026 geplant.

Stromversorgung durch Solar- und Windanlagen mit einer Gesamtleistung von 4 GW 
Die saudi-arabische NEOM Green Hydrogen Company hat das indische Unternehmen Larsen & Toubro (L&T) als Auftragnehmer für die Planung und den Bau für die Solar- und Windanlagen ausgewählt, um die Elektrolyse- und Ammoniaksynthese-Anlagen mit Strom zu versorgen. Es betrifft den Bau von Photovoltaik-Anlagen mit einer Nennleistung von 2930 MW, Onshore-Windparks mit einer Nennleistung von 1370 MW und außerdem ein 400 MW Batterie-Energiespeichersystem zur Strompufferung. Das Gesamt-Paket zur Stromerzeugung und -versorgung umfasst auch den Bau eines 190 km langen Übertragungsleitungsnetzes.

L&T hat sich in diesem Projekt gegen die Konkurrenz von China Energy Engineering Corporation und Power Construction Corporation of China durchgesetzt und wurde von der NEOM Green Hydrogen Company für dieses komplexe System ausgewählt. Es entsteht an der Küste des Roten Meeres in Saudi-Arabien.

Verschiffung über den Hafen Duba 
Ab 2026 soll das Ammoniak in Produktentankern über den Hafen von Duba in Saudi-Arabien exportiert werden.

Kritik 
In Neom ist davon bisher erst wenig zu sehen, denn auf Satellitenbildern lassen sich noch keine Wind- und Solarparks erkennen. Dafür aber die Umrisse eines prächtigen Königspalastes, der ebenfalls zu Neom, der Stadt der Zukunft gehören soll. Daher ist die Frage berechtigt, ob aus Neom mehr als ein Luftschloss werden wird.

Einzelnachweise 

Elektrizitätswirtschaft
Photovoltaikanlage
Windenergietechnik